Aviació: As de l'aviació, pilot amb més de 5 victòries aèries.
 Geografia:
 As (Bèlgica), una localitat belga de la província de Limburg (Flandes)
 Ås, una localitat noruega
 Joc de cartes: As (carta), en una baralla primera carta del coll.
 Mitologia:
 Nom alternatiu d'Ash, en la mitologia egípcia
 Asos, nom catalanitzat dels Aesir, deus de la mitologia escandinava.
 Premsa: As (diari), diari esportiu en castellà
 Química: As, abreviació l'arsènic.
 Unitats de mesura: As romà o lliura romana.